Cilindro Rassam – cilindro cuneiforme scritto dal re neo-assiro Assurbanipal
 Hormuzd Rassam – assiriologo e viaggiatore iracheno
 Jean-Pierre Rassam – produttore cinematografico francese 
 Julien Rassam – attore francese